Fabrizio Paghera (1991) – calciatore italiano
 Val Paghera – valle alpina di Ceto, tributaria della Valle Camonica
 Val Paghera – valle alpina di Vezza d'Oglio ed Edolo, tributaria della Valle Camonica